Sihunchén puede referirse a: 

 Sihunchén, localidad en el municipio de Abalá en el estado de Yucatán, México.
 Sihunchén, parque ecoturístico en el municipio de Hunucmá, Yucatán, México.